Kalafina 5th Aniversary Live Selection 2009-2012 est le premier album live de Kalafina, sorti sous le label Sony Music Japan le 23 janvier 2013 au Japon.

Présentation 
Il arrive  à l'Oricon. Il se vend à  exemplaires la première semaine et reste classé 4 semaines pour un total de  exemplaires vendus.

Ce double album, édité à l'occasion du cinquième anniversaire du groupe créé en 2008, comporte  interprétés par le groupe sur scène entre 2009 et 2012. Il est sorti en formats 2 CD et 2 CD+DVD+Blu-Ray, ces deux derniers disques comportant l'intégralité des clips vidéos réalisés jusqu'ici.

Liste des titres

Liens externes 
  Fiche officiel de l'album
  Fiche sur le site de l'Oricon

Album de Kalafina
Album live sorti en 2013